Tringer László (1935) sportvezető, golfozó
 Tringer László (1939) orvos, ideg- és elmegyógyász, pszichiáter, egyetemi tanár